Ehud
 Ehud Awri’el
 Ehud Barak
 Ehud Ben-Towim
 Ehud Friedlander
 Ehud Olmert
 Ehud Racabi